"Impossible" é uma canção da cantora barbadiana Shontelle. É o primeiro single de seu segundo álbum, No Gravity. A canção foi escrita por Arnthor Birgisson e Ina Wroldsen, e produzido por Birgisson. Ela foi lançada digitalmente em 9 de fevereiro de 2010. "Impossible" chegou à 13ª posição na Billboard Hot 100 dos EUA, e 30ª no Canadian Hot 100, tornando sua canção com melhor desempenho nas paradas na América do Norte e no mundo.

História   
"Impossible" foi escrita porque Shontelle sentia que não havia baladas nas paradas na época. Em entrevista a revista teen J-14, ela declarou: "Eu sabia que não havia músicas lá fora para pessoas de coração partido. Eu só queria fazer uma música que desse esperança às pessoas - as coisas não funcionam do jeito que você quer, mas você pode superá-lo e tudo vai ficar bem." Ela disse que queria uma música que falasse aos ouvintes que ela tinham passado por uma situação semelhante e iria ajudá-los a tirar a força para continuar após um caso de onde você é o único na posição embaraçosa.

Recepção da crítica 
Michael Menachem da Billboard deu à canção um voto positivo, comparando a precisão técnica com a da canção de Beyoncé "Irreplaceable". Ele também elogiou sua voz na canção e acrescentou que a canção mostra seu lado vulnerável.

Singles de 2010
Canções compostas por Ina Wroldsen